Camillo Pacetti (1758-1826) – scultore italiano, fratello dello scultore Vincenzo
Iva Pacetti (1899-1981) – soprano italiano
Marco Pacetti (1947) – ingegnere italiano
Michelangelo Pacetti (1793-1865) – pittore italiano.
Vincenzo Pacetti (1746-1820) – scultore e restauratore italiano, fratello dello scultore Camillo